Såggöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Såggölen, sjö i Norrköpings kommun,  (7,16 ha)
Såggölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Såggölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn